Галерний острів:
 Галерний острів — дніпровський острів у Києві.
 Галерний острів  — одна з історичних назв острова Водників.
 Галерний острів  — втрачений острів у гирлі Фонтанки у Санкт-Петербурзі.